Dit is een lijst van planetoïden 21801-21900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21801) Ančerl || 1999 TW3|| 2 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (21802) Svoreň || 1999 TE6|| 6 oktober 1999 || L. Kornoš, J. Tóth
|-
| (21803) - || 1999 TC7|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (21804) Václavneumann || 1999 TC8|| 4 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (21805) - || 1999 TQ9|| 8 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (21806) - || 1999 TE14|| 10 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (21807) - || 1999 TH14|| 10 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (21808) - || 1999 TR18|| 14 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21809) - || 1999 TG19|| 15 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| (21810) - || 1999 TK19|| 9 oktober 1999 || F. Uto
|-
| (21811) Burroughs || 1999 TR20|| 5 oktober 1999 || R. A. Tucker
|-
| (21812) - || 1999 TZ22|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21813) Danwinegar || 1999 TK25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21814) Shanawolff || 1999 TQ27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21815) Fanyang || 1999 TF29|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21816) - || 1999 TE31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21817) Yingling || 1999 TG32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21818) Yurkanin || 1999 TJ32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21819) - || 1999 TX32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21820) - || 1999 TQ34|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21821) - || 1999 TN36|| 12 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (21822) - || 1999 TX36|| 15 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (21823) - || 1999 TX72|| 9 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21824) - || 1999 TD75|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21825) Zhangyizhong || 1999 TR88|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21826) Youjiazhong || 1999 TJ91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21827) Chingzhu || 1999 TS91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21828) - || 1999 TN92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21829) Kaylacornale || 1999 TZ92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21830) - || 1999 TW93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21831) - || 1999 TX93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21832) - || 1999 TZ93|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21833) - || 1999 TE95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21834) - || 1999 TL96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21835) - || 1999 TN96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21836) - || 1999 TX96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21837) - || 1999 TL97|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21838) - || 1999 TM99|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21839) - || 1999 TP100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21840) Ghoshchoudhury || 1999 TT101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21841) - || 1999 TE102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21842) - || 1999 TH102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21843) - || 1999 TF105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21844) - || 1999 TN112|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21845) - || 1999 TC113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21846) Wojakowski || 1999 TT114|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21847) - || 1999 TA116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21848) - || 1999 TO116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21849) - || 1999 TA141|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21850) Abshir || 1999 TF142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21851) - || 1999 TO142|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21852) Bolander || 1999 TR143|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21853) Kelseykay || 1999 TU146|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21854) Brendandwyer || 1999 TJ147|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21855) - || 1999 TG150|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21856) Heathermaria || 1999 TR150|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21857) - || 1999 TJ154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21858) Gosal || 1999 TY155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21859) - || 1999 TF172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21860) Joannaguy || 1999 TX180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21861) Maryhedberg || 1999 TU189|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21862) Joshuajones || 1999 TV189|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21863) - || 1999 TC194|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21864) - || 1999 TD238|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (21865) - || 1999 TD246|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (21866) - || 1999 TP247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (21867) - || 1999 TQ251|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21868) - || 1999 TK291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (21869) - || 1999 TE296|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (21870) - || 1999 UD1|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (21871) - || 1999 UK2|| 17 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (21872) - || 1999 UP3|| 18 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21873) Jindřichůvhradec || 1999 UU3|| 29 oktober 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (21874) - || 1999 UB6|| 18 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21875) - || 1999 UD6|| 22 oktober 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21876) - || 1999 UL9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21877) - || 1999 UL12|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21878) - || 1999 UF13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21879) - || 1999 UH13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21880) - || 1999 UF14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21881) - || 1999 UK15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21882) - || 1999 UL16|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (21883) - || 1999 UC25|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (21884) - || 1999 UO26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (21885) - || 1999 UY27|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21886) - || 1999 UZ35|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21887) - || 1999 UH42|| 20 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (21888) - || 1999 UL44|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (21889) - || 1999 UJ47|| 29 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (21890) - || 1999 UG50|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (21891) - || 1999 VZ2|| 1 november 1999 || S. Donati
|-
| (21892) - || 1999 VM3|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (21893) - || 1999 VL4|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (21894) - || 1999 VQ4|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (21895) - || 1999 VA5|| 5 november 1999 || K. Korlević
|-
| (21896) - || 1999 VM6|| 7 november 1999 || T. Urata
|-
| (21897) - || 1999 VG7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (21898) - || 1999 VJ7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (21899) - || 1999 VU8|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (21900) - || 1999 VQ10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten